Shambala (auch: Shamballa, Shamballah, Sambhala, Shambhala) steht für:

Shambhala (Hinduismus), der mythologische Geburtsort der Inkarnation Kalki
Shambhala (Königreich), ein mythologisches Königreich, im Kalachakra-Tantra des tibetischen Buddhismus von Bedeutung
Shambhala International, Shambhalabuddhismus, Zweig des tibetischen Buddhismus, von Chögyam Trungpa gegründet
Shambaa, Shambala, ein Volk in Tansania
Shambala (Sprache), eine Bantusprache in Tansania

Shambhala Gardens, Australien
Shambhala Botanic Gardens, ein botanischer Garten in Colorado
Shambhala (PortAventura Park), eine Achterbahn

Shambhala Publications, der amerikanische Verlag der Shambhala Buddhists